Cafelandense – abitanti di Cafelândia (Paraná)
Cafelandense – abitanti di Cafelândia (San Paolo)